За́йцев, Алексе́й Алексе́евич:
 Зайцев, Алексей Алексеевич (род. 1992) — российский хоккеист.
 Зайцев, Алексей Алексеевич (род. 1971) — русский православный священник, поэт.